

Spettacolo 
 Andrea Radonjić – modella montenegrina

Sport 
 Dejan Radonjić – allenatore di pallacanestro e cestista montenegrino
 Lovro Radonjić – pallanuotista jugoslavo
 Marko Radonjić – cestista serbo
 Nemanja Radonjić – calciatore serbo
 Srđan Radonjić – calciatore montenegrino